William Orlando Butler (1791-1880), est un général et homme politique américain.
 William Francis Butler (1838-1910), est un lieutenant-général et écrivain britannique.
 William Morgan Butler (1861-1937), est un homme politique américain.
 William John Butler (1881-1948), vétérinaire écossais. 
 William 'Billy' Butler (1940- ), musicien et producteur de musique anglo-canadien. 
 William Butler (1968-), est un acteur et réalisateur américain.
 William Butler (1982-), est un musicien américain.
 William Butler est un monteur de cinéma.